FK Černomorec Oděsa (ukrajinsky ФК Чорноморець Одеса, FK Čornomorec Oděsa) je ukrajinský fotbalový klub sídlící v Oděse, který byl založen roku 1936.

Své domácí zápasy odehrává klub na stadionu Černomorec s kapacitou 34 164 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1936 – FK Dynamo Oděsa (Futbolnyj klub Dynamo Oděsa)
 1940 – FK Charčovyk Oděsa (Futbolnyj klub Charčovyk Oděsa)
 1941 – FK Spartak Oděsa (Futbolnyj klub Spartak Oděsa)
 1944 – FK Charčovyk Oděsa (Futbolnyj klub Charčovyk Oděsa)
 1953 – FK Metalurg Oděsa (Futbolnyj klub Metalurg Oděsa)
 1955 – FK Charčovyk Oděsa (Futbolnyj klub Charčovyk Oděsa)
 1958 – FK Čornomorec Oděsa (Futbolnyj klub Čornomorec Oděsa)

Získané trofeje

Ukrajinský pohár ( 2x )
 1992, 1993/94

Sovětský svaz 
 Sovětský ligový pohár ( 1x )
 1990

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Účast v evropských pohárech

Čornomorec-2 Oděsa 

Čornomorec-2 Oděsa byl rezervní tým oděského Černomorce. Největšího úspěchu dosáhl klub v sezóně 1992, kdy se v Perša lize (2. nejvyšší soutěž) umístil na 14. místě. Rezervní tým zaniká v roce 2012.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

  
 Profil  na weltfussballarchiv.com 

Ukrajinské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1936
Černomorec Oděssa